Burgundiai Szent Félix (?–647 vagy 648)
 Cantelicei Szent Félix (1515–1587) szerzetes
 Comói Szent Félix (?–390 k.) Como első püspöke
 Córdobai Szent Félix (830–852) andalúziai mártír
 Gironai Szent Félix (?–304) katalán szent
 Nicosiai Szent Félix (1715–1787) kapucinus szerzetes
 Nolai Szent Félix (?–255) pap, hitvalló
 Valois Szent Félix (1127–1212) a trinitáriusok társalapítója

 I. Félix pápa (?–274)
 III. Félix pápa (?–492)
 IV. Félix pápa (?–530)

Lásd még
 Szent Félix és Adauctus (?–303 k.) vértanúk
 Szent Félix és Nabor (?–303 k.) vértanúk
 Szent Félix és Regula ókeresztény vértanúk